Joseph Clifford McBride, Cliff McBride, (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada - mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Au cours de sa carrière, il joue deux parties dans la Ligue nationale de hockey, une avec les Maroons de Montréal et l'autre avec les Maple Leafs de Toronto. Il joue dix saisons professionnelles, la grande majorité dans la Ligue internationale de hockey.

Il meurt le  à 90 ans.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1926-1927 || Eskimos d'Iroquois Falls || NOJHA ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1926-1927 || Eskimos d'Iroquois Falls || Coupe Memorial || - || - || - || - || - || 6 || 15 || 3 || 18 || 8
|-
|1927-1928 || Forts de Fort William || TBSHL || 20 || 12 || 5 || 17 || 81 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
|1928-1929 || Bulldogs de Windsor || Can-Am || 20 || 3 || 1 || 4 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|1928-1929 || Maroons de Montréal || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|- 
|1929-1930 || Terriers de Galt || CPHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|1929-1930 || Indians de Brantford || CPHL || 8 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|- 
|1929-1930 || Panthers de London || LIH || 12 || 1 || 0 || 1 || 29 || - || - || - || - || - 
|-
|1929-1930 || Millionaires de Toronto || LIH || 25 || 2 || 7 || 9 || 5 || - || - || - || - || -
|- 
|1929-1930 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|1930-1931 || Yellowjackets de Pittsburgh || LIH || 4 || 0 || 0 || 0 || 8 || - || - || - || - || - 
|- 
|1930-1931 || Indians de Cleveland || LIH || 38 || 2 || 3 || 5 || 34 || 6 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|1931-1932 || Stars de Syracuse || LIH || 46 || 4 || 5 || 9 || 54 || - || - || - || - || -
|- 
|1933-1934 || Eagles de New Haven || Can-Am || 39 || 7 || 8 || 15 || 51 || - || - || - || - || -
|-
|1934-1935 || Eagles de New Haven || Can-Am || 44 || 13 || 11 || 24 || 32 || - || - || - || - || -
|- 
|1935-1936 || Indians de Springfield || Can-Am || 42 || 6 || 9 || 15 || 33 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|1936-1937 || Indians de Springfield || IAHL || 45 || 1 || 9 || 10 || 77 || 5 || 1 || 0 || 1 || 4
|- 
|1937-1938 || Indians de Springfield || IAHL || 43 || 5 || 5 || 10 || 22 || - || - || - || - || -

| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1909
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Bulldogs de Windsor
Joueur des Eagles de New Haven (Can-Am)
Joueur des Indians de Springfield (Can-Am)
Joueur des Indians de Springfield
Décès en février 1999
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Panthers de London
Décès à 90 ans